Fakira bezeichnet:
 Fakira (Film), indischer Film aus dem Jahr 1976

Fakira ist der Familienname von
 Ahmed Fakira (* 1987), komorischer Fußballspieler